Elevation kan syfta på:

 Elevation (liturgi) – bruket att vid nattvarden lyfta upp det invigda brödet och kalken med det invigda vinet för församlingen
 Elevationsvinkel – den vinkel en kanon, haubits eller granatkastare ställs in att luta från horisontalplanet när pjäsen avfyras
 Elevationsgräns – vertikalvinkeln (vinkel över horisonten), som utgör undre gräns GPS-observationer
 Elevationsritning – en ritning som visar en vy mot en vägg eller fasad.
 Elevation Church – en amerikansk kristen evangelisk kyrka i Charlotte i North Carolina
 Elevation Tour –  U2:s nionde turné
 Elevation Point – en udde i Antarktis